Francesco Fancello – politico e scrittore italiano
 Pasquale Fancello – anarchico italiano
 Salvatore Fancello – scultore, ceramista e pittore italiano